

События 
 Учреждение альтинга в Исландии. Приняты первые законы.
 Около 930 — Ательстан провозглашает себя королём Британии.
 Около 930 — Мятеж против болгарского царя Петра во главе с его братом Михаилом. Смерть Михаила. Вторжение этого отряда в Византию и его поражение.
 12-29 января — Разграбление Мекки карматами во главе с Абу Тахиром аль-Джаннаби. Осквернение Каабы.
 Абдеррахман III возводит крепость Мадинат-аль-Фат в окрестностях Толедо, чтобы угрожать оттуда непокорному Толедо, но малое время спустя крепость разрушат.
 В городе Мерида — разгром восстания Бану Марвана.
 Города Алгарви (Аль-Гхарб — араб.), Бейя, Бадахос (Батальявс — араб.) достаются без боя Абдеррахману III, а следом и весь юг Португалии.
 Основан монастырь Санта Мария де Пиаска в городе Астурия.
 Династия Нго во Вьетнаме.

См. также